Binetruy ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Pierre Binétruy (1955–2017), französischer theoretischer Physiker
 René-Philippe-Louis Binetruy de Grandfontaine (1723–1795), französischer Rechtsgelehrter